Ломакин, Виктор:
 Ломакин, Виктор Павлович (1926—2012) — первый секретарь Приморского краевого комитета КПСС.
 Ломакин, Виктор Сергеевич (1932—2010) — горный инженер-геофизик (горный удар).